Оксид хрома(II) (закись хрома) — это черные или красные кристаллы. Основный оксид хрома. Неорганическое соединение.

Получение 

Получают окислением амальгамы хрома CrHg или CrHg азотной кислотой или кислородом:

 

Или восстановлением оксида хрома(III):

 

Также можно получить термическим разложением карбонила Сr(СО).

Химические свойства 

При 697°С разлагается на металлический хром и оксид хрома(III):

Восстанавливается водородом до металлического хрома при 1000°С:
 

Также можно восстановить коксом:
 

Проявляет основные свойства, к примеру, растворяется в соляной кислоте с выделением воды и хлорида хрома(II):

 

Не растворим в разбавленных серной и азотной кислотах.

При нагревании на воздухе быстро окисляется до оксида хрома(III), проявляя свои сильные восстановительные свойства.
При температуре белого каления восстановительные свойства усиливаются настолько, что оксид хрома(II) начинает отнимать кислород у углекислого газа:

Физические свойства 

Существует в двух полиморфных формах. Может быть красным (не пирофорен) и чёрным пирофорным порошком (самовоспламеняется на воздухе), поэтому чёрную модификацию сохраняют под слоем воды (с водой не взаимодействует). Образует гексагональные пластинчатые кристаллы. Как и все оксиды хрома, тугоплавок, температура плавления 1550°С. Не растворим в воде.

Токсичность 
Соединения хрома с валентностью менее 6 малотоксичны. Опасными ядами и канцерогенами признаны соединения хрома с валентностью 6+, такие как Оксид хрома (VI).

Литература 
 Некрасов Б.В. Основы общей химии. - Т.1. - М.: Химия, 1973. - С. 380
 Неорганические соединения хрома: Справочник. - Л.: Химия, 1981. - С. 9

Источники 
 https://web.archive.org/web/20110616145748/http://www.onx.distant.ru/elements/24-Cr_soed.html
 www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5083.html

Примечания 

Оксиды хрома